Itten ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Itten (1900–1953), Schweizer Architekt
 Cedric Itten (* 1996), Schweizer Fußballspieler
 Jakob Itten (1930–1988), Schweizer Architekt
 Johannes Itten (1888–1967), Schweizer Maler, Kunsttheoretiker und Kunstpädagoge
 Klaus Itten (1944–2023), Schweizer Geograph und Hochschullehrer
 Marion Lichardus-Itten (* 1941), Schweizer Prähistorikerin